Перласа () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Перласа, Джон (род. 1994) — колумбийский легкоатлет, спринтер.
 Перласа, Хосе Луис (род. 1981) — эквадорский футболист, защитник.